Родители — многозначно слово.
 Родители — общий термин для обозначения отца и матери.
 Родители — в русской традиции, все предки человека.

См. также 
 Родители — одно из названий поминального дня Радоницы.